

Personnalités portant ce prénom 
 Errico Malatesta (1853-1932), révolutionnaire anarchiste italien ;
 Errico (), cardinal italien créé par le pape Pascal II ;
 Errico Moricotti (mort en 1179), cardinal italien créé par le pape Eugène III.

Patronymes 
 Gaetano Errico (1791-1860), prêtre italien, fondateur de la congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus et Marie ;
  (1948-), musicien et réalisateur artistique américain (Sly and the Family Stone) ;
 Melissa Errico (1970-) actrice italienne.